Geoffrey Doumeng (né en 1980), footballeur français ;
 Jean-Baptiste Doumeng (1919-1987), hommes d'affaires et communiste français surnommé le « milliardaire rouge ».

Patronyme français
Patronyme occitan